Eduard Heine (1821-1881), matemàtic alemany
 Ferdinand Heine, ornitòleg alemany
 Heinrich Heine (Düsseldorf, 1797 - París, 1856), poeta alemany 
 Peter Heine Nielsen (1973), jugador d'escacs danès 
 Teorema de Heine-Borel'''